Odra je lahko:
 Odra, reka
 Odra Sisačka (Hrvaška)
 Odra, Zagreb (Hrvaška)